Прилад для вимірювання електрорушійної сили або зміни напруги (іноді — струму), або величин, функціонально пов'язаних з ними. Потенціометр у сукупності з відповідними перетворювачами може вимірювати електричний струм і потужність, температуру, тиск тощо. Потенціометр автоматичний (КСП) з термопарою широко використовується у системах контролю температури на теплотехнічних об'єктах підприємств.
 Потенціометр — змінний резистор із трьома виводами, один із яких рухомий, що використовується, як дільник напруги.
 Прилад для вимірювання величини окисно-відновного потенціалу вод. Застосовуються йонометр И-102, pH-метри — мілівольтметри П-4 та П-6, потенціометр ППМ 03 1М та ін.